Богомягково — название населённых пунктов.

Россия 
 Богомягково — село в Шилкинском районе Забайкальского края.
 Богомягково — село в Осинском районе Пермского края.